Андрі́й Оле́гович Медве́дєв (*31 серпня 1974, Київ)  — український тенісист. Брат Наталії Медведєвої.

Українець провів у професійному тенісі 10 років — з 1991 по 2001 рік. За цей час він виграв 11 титулів у одиночному розряді, був четвертою ракеткою світу, виходив до фіналу Roland Garros (він також здобув перемогу у цьому турнірі серед юнаків в 1991 році). Медведєв має у своєму активі перемоги над легендами світового тенісу — Іваном Лендлом, Стефаном Едбергом, Пітом Сампрасом, Андре Агассі, Роджером Федерером, Майклом Чангом та іншими.

За свою кар'єру українець 11 разів зустрічався з Євгеном Кафельніковим і шість раз виходив переможцем. Серед них — і перемога у фіналі турніру в Гамбурзі 1994 року — 6:4, 6:4,3:6,6:3. 1 15

Посилання 

Офіційний сайт 

Українські тенісисти
Уродженці Києва
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти на Кубку Гопмана
Радянські тенісисти